Дороховая — название нескольких населённых пунктов:
 Дороховая — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Дороховая — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.